Барышня и хулиган:
 «Барышня и хулиган» — фильм Евгения Славинского по сценарию Владимира Маяковского c поэтом в главной роли (1918). 
 «Барышня и хулиган» — балет Константина Боярского на музыку Дмитрия Шостаковича по мотивам фильма (1962).
 «Барышня и хулиган» — экранизация одноимённого балета («Лентелефильм», 1970).
 «Барышня и хулиган» — авантюрный детектив Татьяны Поляковой.